Goulart ist der Familienname folgender Personen:

 Célio de Oliveira Goulart (1944–2018), brasilianischer Geistlicher, Bischof von São João del Rei
 Izabel Goulart (* 1984), brasilianisches Model
 Jaime Garcia Goulart (1908–1997), portugiesischer Theologe und Geistlicher, Bischof von Dili
 João Goulart (1918–1976), brasilianischer Politiker, Präsident 1961 bis 1964
 Luiz Carlos Bombonato Goulart (Luizão; * 1975), brasilianischer Fußballspieler
 Ricardo Goulart (* 1991), brasilianischer Fußballspieler
 Ron Goulart (1933–2022), US-amerikanischer Schriftsteller
 Simon Goulart (1543–1628), französischer Humanist, Autor, Übersetzer und Theologe
 Simon Goulart der Jüngere (1575–1628), französischer Theologe und Schriftsteller 
 Walter de Souza Goulart (Walter; 1912–1951), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Goulard